"I Won't Be Home for Christmas" (canção) — single da banda estadunidense Blink-182
"I Won't Be Home for Christmas" (The Simpsons) — episódio da série animada estadunidense The Simpsons

Ver também